Hauptbahnhof – stazione della metropolitana di Berlino
 Hauptbahnhof – stazione della metropolitana di Norimberga
 Hauptbahnhof – stazione della Stadtbahn di Hannover